Thomas Rundqvist, švedski hokejist, * 4. maj 1960, Vimmerby, Švedska.

Rundqvist je večji del kariere igral za švedski klub Färjestads BK, za katerega je v štirinajstih sezonah v švedski ligi na 494-ih tekmah dosegel 173 golov in 268 podaj. Poskušal je tudi v ligi NHL, toda za klub Montreal Canadiens je odigral le eno tekmo po sezoni v AHL klubu Sherbrooke Canadiens. V zadnjem delu kariere je igral za VEU Feldkirch v avstrijski ligi, kjer je v vsaki od petih sezon osvojil državni naslov prvaka. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik dveh bronastih medalj, in osmih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in treh srebrnih medalje. Za reprezentanco je odigral 267 tekem.

Leta 2007 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2014 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 78
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska mladinska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska mladinska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 14
| 13
| 27
|
| 30
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 22
| 21
| 43
|
| 28
|
| 8
| 3
| 8
| 11
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 13
| 22
| 35
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 84/85
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sherbrooke Canadiens
| AHL
| 84/85
|
| 73
| 19
| 39
| 58
|
| 16
|
| 17
| 5
| 14
| 19
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 32
| 9
| 17
| 26
|
| 27
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 35
| 13
| 22
| 35
|
| 38
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 15
| 22
| 37
|
| 40
|
| 9
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 37
| 15
| 26
| 41
|
| 44
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 16
| 30
| 46
|
| 30
|
| 10
| 8
| 4
| 12
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 3
| 8
| 11
| +9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 12
| 21
| 33
|
| 22
|
| 8
| 5
| 7
| 12
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 6
| 4
| 10
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 10
| 28
| 38
|
| 54
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 8
| 17
| 25
|
| 40
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 93/94
|
| 53
| 20
| 37
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 36
| 12
| 15
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 34
| 13
| 29
| 42
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 96/97
|
| 52
| 11
| 34
| 45
|
| 61
|
|
| 2
| 9
| 11
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
| 4
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 48
| 8
| 25
| 33
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 832
| bgcolor="#7FFF00" | 262
| bgcolor="#7FFF00" | 465
| bgcolor="#7FFF00" | 727
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 595
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Sherbrooke Canadiens
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih